De Franse voetbalclub Montpellier HSC speelt sinds 1988 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

In Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt Montpellier HSC

Montpellier HSC
Montpellier HSC